Віктор Оруджев (більше відомий як somedieyoung ) (нар. 14 березня 1997 року, Рівне) — український професійний гравець у Counter-Strike: Global Offensive. Грає за професійну українську команду Natus vincere.

Знайомство з Counter-Strike 
Познайомився з Counter-Strike ще в ранньому віці, коли його батько тримав свій комп'ютерний клуб в своєму гаражі.
В 2004 році разом з батьком поїхав на міжнародний український кіберспортивний турнір по Counter-Strike. А в 9 років виграв свій перший LAN турнір.

Професійна кар'єра 
Кар’єра Віктора Оруджева як професійного гравця розпочалася в 2017 році у складі команди 5FRAGS.ORG.

Пізніше переходить до української команди Spray'n'pray, де на перших кваліфікаціях CS:GO Champions League Season 6 досягають 1 місця.

Віктор переходить у команду Dream, де показує свою гру на кваліфікаціях EPICENTER 2017, на закритих кваліфікаціях DolphinCS.org, на кваліфікаціях мінору CIS Minor Championship 2018 – Boston 2018.

Незабаром йде з команди Dream в EL'quvet, де теж досягає непоганих результатів, обігравши Izako Boars і посівши 1-4 місця на FCDB Cup 2017. На DreamHack Winter 2017 разом із командою займає 33-64 місця.

В 2018 році переходить до команди Team Spirit, де і залишається на три роки. За весь цей час, вони виграли багато різноманітних турнірів, а також Віктор набив тату з логотипом команди Team Spirit.

В 2022 році переходить до іспанської команди MAD LIONS.

Через декілька місяців його бере в оренду організація Natus Vincere, де вони виграють BLAST Premier: Spring Finals 2022.

Примітки

Посилання
Профіль HLTV
Українські кіберспортсмени